Die 1. Division 2020/21 (auch NordicBet Liga nach dem Hauptsponsor genannt) war die 76. Saison der zweithöchsten dänischen Spielklasse im Fußball, die vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 10. September 2020 und endete am 27. Mai 2021.

Modus 
Zwölf Mannschaften traten in der Saison an. Im Gegensatz zu den vergangenen Spielzeiten wird die Saison in einem zweistufigen Format durchgeführt. In der regulären Spielzeit trat jede Mannschaft zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts. Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die sechs besten Mannschaften für die Aufstiegsrunde, von denen am Saisonende die zwei besten Teams in die Superliga aufsteigen. Die unteren sechs spielen in der Abstiegsrunde zwei Absteiger aus.

Teams

Vorrunde

Tabelle

Aufstiegsrunde

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde

Abschlusstabelle

Weblinks 
 danskfodbold.com
 Statistiken bei soccerway.com

Einzelnachweise 

2020 21
Fußballsaison 2020/21